A CD Eldense, teljes nevén Club Deportivo Eldense egy spanyol labdarúgócsapat. A klubot 1921-ben alapították, jelenleg a negyedosztályban szerepel.

Statisztika

Külső hivatkozások

Hivatalos weboldal 
Futbolme 

Eldense
1921-ben alapított labdarúgócsapatok